дель То́ро () — испанская фамилия.

Известные носители 
 дель Торо, Бенисио (род. 1967) — американский киноактёр, родившийся в Пуэрто-Рико.
 дель Торо, Гильермо (род. 1964) — мексиканский и американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер.

 Двойная фамилия
 Меркадо дель Торо, Эмилиано (1891—2007) — пуэрто-риканский долгожитель.
 Росалес дель Торо, Улисес (род. 1942) — кубинский генерал и политик, член ЦК Коммунистической партии Кубы.
 Суарес дель Торо Риверо, Хуан Мануэль (род. 1952) — испанский и международный деятель Красного креста.

См. также 
 Торо